Shanghai Stadium (metrostation) - metrostation in Shanghai
 Shanghai Indoor Stadium (metrostation) - metrostation in Shanghai
 Shanghaistadion - stadion in Shanghai